Szatkowski:
 Stanisław Lech Szatkowski
 Tomasz Szatkowski
 Sławomir Kazimierz Szatkowski
 Henryk Szatkowski
 Franciszek Szatkowski
 Robert Alexander Szatkowski
 Sabina Szatkowska-Rostkowska
 Zofia Kossak-Szatkowska

Zob. też: Szadkowski